Fledermaus ():

 Fledermaus — проект радиоуправляемого беспилотного бомбардировщика, разрабатывавшегося Германской империей.
  — кабаре в Вене.

См. также 
 Летучая мышь